Aldi német központú nemzetközi kiskereskedelmi diszkonthálózat, ami áll
 Aldi Nord (központja: Essen) és
 Aldi Süd (központja: Mülheim an der Ruhr) anyavállalatok és azok leányvállalatai áruházaiból.
 ALDI Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt. a magyarországi Aldi áruházak üzemeltetője, az Aldi Süd leányvállalata.